Dit zijn de eindstanden van de Ronde van Frankrijk 2008.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement

De ploeg Saunier Duval kreeg tijdens de Ronde te maken met een dopinggeval binnen de ploeg (Riccardo Riccò) en enkele verdachtmakingen (Leonardo Piepoli en Juan José Cobo) en besloot daarop voorafgaand aan de twaalfde etappe met de volledige ploeg de koers te verlaten.

Strijdlustigste renner

Uitvallers

Bronnen 
  Withdrawals in the Tour de France 2008, Website Tour de France.

Eindstanden